Abderrahim Mouadden (1948-2014), homme de lettres marocain
 Manina Mouaden, femme politique marocaine